Дубровский, Алексей:
 Дубровский, Алексей Иванович (настоящее имя — Иван Степа́нович Трофи́мов, 1750—1774) — участник Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва, секретарь Военной коллегии восставших.
 Дубровский, Алексей Орестович (1916—2009) — Герой Социалистического Труда, Почётный гражданин Сортавалы (1997).